Götzenberg ist der Name folgender Orte:

 Götzenberg (Mainburg), Ortsteil der Stadt Mainburg, Landkreis Kelheim, Bayern
 Götzenberg (Wangen im Allgäu), Ortsteil der Stadt Wangen im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Götzenberg (Gemeinde Stroheim), Ortschaft der Gemeinde Stroheim, Bezirk Eferding, Oberösterreich

Götzenberg ist der Name folgender Erhebungen:

 Götzenberg (Westerwald), , Berg im Westerwald, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Götzberg
 Gotzenberg
 Götzenberger
 Obergötzenberg
 Untergötzenberg